Nikolai Michailowitsch Charlamow ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Michailowitsch Charlamow (Militär) (1892–1938), sowjetischer Militär, Leiter des Zentralen Aero- und Hydrodynamischen Instituts 
 Nikolai Michailowitsch Charlamow (Admiral) (1905–1983), sowjetisch-russischer Admiral